Menlo peut désigner :

Toponyme

États-Unis  

 Menlo (Géorgie)
 Menlo (Iowa)
 Menlo (Kansas)

Irlande  

 Menlo (Irlande)

Voir aussi
 Chevrolet Menlo

Homonymie de toponyme